The Gate (la porte en anglais) peut faire référence à :

Cinéma 
 The Gate, film d'horreur américain réalisé par Tibor Takács en 1987;
 The Gate 2, film d'horreur américain réalisé par Tibor Takács sorti en 1990, suite du film de 1987;
 The Gate, le titre international de Le Temps des aveux, un film français réalisé par Regis Wargnier en 2014

Voir aussi